Ниже представлен список главных тренеров футбольного клуба «Звезда» (Кропивницкий) и их главных достижений с 1911 года по настоящее время. В соревнованиях команд-мастеров с клубом работало 48 главных тренеров (с учётом специалистов, исполняющих обязанности наставника).

Наибольшее количество матчей на посту главного тренера клуба провёл Алексей Расторгуев, руководивший командой с 1975 по 1981 год. В период проведения чемпионатов независимой Украины дольше всего тренировал «Звезду» Александр Ищенко, являющийся также наиболее успешным на этом посту: Ищенко удалось вывести клуб из второй лиги Украины в высшую и дважды довести команду до полуфинала Кубка Украины.

В настоящее время место главного тренера клуба занимает Самир Гасанов

Список тренеров 
Информация откорректирована по состоянию на 20 июня 2018 года. В статистику включены только официальные матчи.

Курсивом выделены исполняющие обязанности главного тренера

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 История ФК «Звезда» Кропивницкий. Официальный сайт клуба

Звезда Кропивницкий